Tristan und Isolde bezeichnet:
 einen im Mittelalter häufig bearbeiteten Erzählstoff, siehe Tristan und Isolde
 Tristan und Isolde (Oper)
 Tristan & Isolde (Film)

Siehe auch:
 Tristan-Stein, ein Menhir aus dem 6. Jahrhundert
 Tristan (Gottfried von Straßburg), ein Versepos über Tristan und Isolde
 Bruchstücke eines prosaischen Tristanromans, Fragment eines Romans über Tristan und Isolde